Tian’e kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tian'e Xian, härad, Guangxi, 
 Tian'e (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar